Sezon Superligi duńskiej rozegrany został na przełomie 2012 i 2013 roku. Był to 56. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Danii w hokeju na lodzie. W rozgrywkach wzięło udział dziewięć zespołów.

Obrońcą tytułu była drużyna Herning Blue Fox, która w finale poprzedniej edycji pokonała Odense Bulldogs 3:2. Pierwsze mecze sezonu odbyły się 15 września 2012 roku. Rozgrywki sezonu zasadniczego zakończyły się w marcu 2013.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 15 września 2012 roku, a zakończył się w marcu 2013 roku. Uczestniczyło w nim 9 drużyn, które rozegrały po 40 spotkań. Osiem najlepszych drużyn zapewniło sobie awans do fazy play-off, w której rywalizowały o mistrzostwo Danii.

 Tabela

Legenda:
     = drużyny, które zapewniły sobie awans do ćwierćfinałów
 L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G– = Gole stracone, +/− Różnica bramek

Faza play-off

Bibliografia 
 Oficjalna strona ligi

Hokej na lodzie w Danii
2012 w hokeju na lodzie
2013 w hokeju na lodzie
2012 w Danii
2013 w Danii